Ово је листа главних статистика каријере српског професионалног тенисера Новака Ђоковића.

Достигнућа 

Први значајнији пробој на великој сцени Ђоковић је направио на Ролан Гаросу 2006, кад је у четвртфиналу заустављен од каснијег побједника Рафаела Надала. Прво гренд слем полуфинале биљежи на истом мјесту наредне 2007, гдје је изгубио од истог противника. До свог првог финала на гренд слем турниру долази на Отвореном првенству САД 2007. Поразио га је тадашњи први тенисер свијета Роџер Федерер у три сета, 6:7, 6:7, 4:6. Ђоковић је освојио своју прву титулу на гренд слем турнирима на Отвореном првенству Аустралије 2008, савладавши у финалу Жоа-Вилфрида Цонгу у четири сета, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6. Освојивши Отворено првенство Аустралије, Ђоковић је постао најмлађи играч у Опен ери који је стигао до полуфинала сва четири гренд слем турнира. До свог трећег финала на гренд слем турнирима, дошао је поново на Отвореном првенству САД 2010. Изгубио је од првог тенисера свијета Рафаела Надала, 4:6, 7:5, 4:6, 2:6. Наредне године (2011), тријумфовао је на Отвореном првенству Аустралије побједом над Ендијем Маријем, 6:4, 6:2, 6:3, као и на Вимблдону, савладавши Рафаела Надала 6:4, 6:1, 1:6, 6:3, након чега се 4. јула први пут нашао на првом мјесту АТП листе. Исте године је освојио и Отворено првенство САД. На Ролан Гаросу је пет пута играо финала, 2012, 2014. и 2020. губи од Рафаела Надала, 2015. од Станисласа Вавринке, да би напокон подигао трофеј 2016. побједом над Ендијем Маријем у финалу, чиме комплетира Гренд слем колекцију и уједно постаје тек трећи тенисер у историји који је везао четири најпрестижнија турнира у овом спорту (Дон Баџ и Род Лејвер). Титулама на Отвореном првенству Аустралије 2012. (против Надала у најдужем мечу Гренд слем финала у историји) и 2013. (против Марија у финалу) Ђоковић је постао први тенисер који је освојио овај гренд слем три пута заредом у Опен ери, да би новим тријумфима у финалима Мелбурна над Маријем 2015, 2016. и Надалом 2019, 2020 (добио Доминика Тима), 2021. (побиједио Данила Медведева) са девет трофеја постао апсолутни рекордер овог турнира у мушкој конкуренцији оставивши за собом великане Емерсона и Федерера (по шест). На Вимблдону 2014, 2015. и 2019. у великом стилу подиже побједничке пехаре тријумфима над Федерером у финалима са 3–2, 3–1 и 3–2 као и на Отвореном првенству САД 2015. против истог ривала у финалу. Новак се 7. јула 2014. по трећи пут пење на прво мјесто АТП листе. Након паузе проузроковане повредом лакта, враћа се на велику сцену и 2018. освајањем Вимблдона и Ју−Ес Опена, сустиже свог идола из дјетињства Пита Сампраса по броју гренд слем пехара и уједно са тридесет једном и по годином постаје најстарији тенисер који завршава сезону на мјесту број 1 од почетка АТП бодовања (1973) Тријумфалним почетком сезоне 2020. на тлу Аустралије, када са репрезентацијом Србије осваја новоформирани АТП куп а потом и успјешно брани титулу Мелбурну савладавши у финалном мечу у пет сетова Доминика Тима, чиме се по пети пут пење на прво мјесто АТП листе, на ком га затиче прекид такмичења услијед избијања глобалне пандемије. По наставку такмичења приводи годину крају као први играч планете по шести пут, опет стигавши Сампраса на трону Опен ере.
У сезони 2021. осваја прва три Гренд слем турнира у години (Аустралију, Ролан Гарос и Вимблдон), поставши једини тенисер коме је то пошло за руком на три различите подлоге, савладавши у финалу надолазеће играче - Данила Медведева 3:0, Стефаноса Циципаса 3:2 и Матеа Беретинија 3:1. Уједно стигавши по броју Грен слем титула (20) своја два највећа ривала - Рафаела Надала и Роџера Федерера.
Тријумфом у Паризу постаје једини вишеструки побједник на свим ГС турнирима у Опен ери, и трећи у историји (Емерсон, Лејвер) коме је то пошло за руком. Пласманом у финале Ју−Ес Опена исте године, поставља рекорд по броју узастопних Гренд слем побједа у сезони (27), уједно борећи се за освајање првог календарског Гранд слема након више од пола вијека (1969.) али бива поражен од Медведева у три сета. Годину завршава као први рекет света рекордни седми пут.
Након хаотичног почетка сезоне 2022, још једном се издиже новом титулом на Вимблдону побједом над Ником Кириосом у финалу са 3:1, за седми вимблдонски и укупно двадесетпрви грен слем трофеј у каријери.
По укидању прошлогодишње одлуке аустралијске владе о забрани уласка у земљу, 2023. се враћа на најмањи континент и тријумфом од 3:0 у финалу над Циципасом подиже јубиларни десети трофеј у Мелбурну, уједно сутигавши Надала по укупном броју грен слем титула (22).

Ђоковић је освојио рекордних тридесет осам турнира из мастерс 1000 серије: шест пута Мајами, Рим и Париз, пет пута Индијан Велс, по четири пута Канаду и Шангај, три пута Мадрид и по два пута Монте Карло и Синсинати а био је и финалиста још осамнаест пута. Ђоковић је једини играч који је успио освојити Златни мастерс, све турнире мастерс 1000 серије, и то у два наврата, а најбољи је и са 27 титула из ове категорије на тврдој подлози, као и са 6 трофеја у дворани.

Свој први Мастерс куп освојио је 2008. у Шангају савладавши у финалу Николаја Давиденка, потом нанизао четири везана пехара на завршном турниру сезоне у Лондону: против Роџера Федерера 2012. 2014.* 2015. (без борбе*) и Рафаела Надала 2013. у финалима, а 2022. у Торину подиже пехар завршног мастерса рекордни шести пут побједивши у финалу Каспера Руда.

Заједно са саиграчима из репрезентације Србије, освојио је титуле у Дејвис купу 2010. и АТП купу 2020. Државни је рекордер по броју добијених Дејвис куп мечева у синглу (38).

Новак је пет пута освајао Тениско првенство Дубаија, турнир из категорије 500, а на Отвореном првенству Кине у Пекингу, из исте категорије, има рекордних шест титула уз савршен учинак без изгубљеног меча.

Од 8. марта 2021. држи рекорд са највише седмица као играч број 1 на АТП листи у историји тениса.

Финала великих турнира

Гренд слем : 33 финала (22 побједа, 11 пораза)

Завршни турнир сезоне : 8 финала (6 побједа, 2 пораза)

АТП мастерс 1000 : 56 финала (38 побједа, 18 пораза)

Финала у каријери

Појединачно: 132 (93–39)

Мечеви за олимпијске медаље: 3 (1–2)

Егзибициони турнири: 6 (5–1)

Парови: 3 (1–2)

Тимска такмичења: 7 (3–4)

Резултати појединачно 

 НТМС - Није турнир Мастерс серије

Титуле у челенџерима и фјучерсима (6)

Зарађени новац по годинама

Однос побједа и пораза против осталих тенисера

Са члановима најбољих 10 
Ђоковићев биланс са играчима који су током каријере били пласирани међу првих 10:

Имена играча који су били први на свијету су подебљана.

Тепих као подлога се не користи на АТП турнирима од 2009. године.

Против осам играча који нису били међу најбољих 10 Новак има негативан скор:

Сви мечеви 

Међусобни скор Новака Ђоковића у сингл мечевима на: 
АТП турнирима, Гренд слем турнирима, Дејвис купу, АТП купу, Лејвер купу и Олимпијским играма

1046–207

Са 10 и више мечева (31 играч)

 59  Рафаел Надал 30–29
 50  Роџер Федерер 27–23
 36  Енди Мари 25–11
 28  Томаш Бердих 25–3
 26  Станислас Вавринка 20–6
 23  Жо-Вилфрид Цонга 17–6
 21  Марин Чилић 19–2
 21  Давид Ферер 16–5
 20  Кеј Нишикори 18–2
 20  Хуан Мартин дел Потро 16–4
 18  Гаел Монфис 18–0
 15  Фернандо Вердаско 11–4
 14  Жереми Шарди 14–0
 14  Ришар Гаске 13–1
 14  Виктор Троицки 13–1
 14  Радек Штјепанек 13–1
 14  Филип Колшрајбер 12–2
 14  Данил Медведев 9–5
 13  Стефанос Циципас 11–2
 12  Андреас Сепи 12–0
 12  Милош Раонић 12–0
 12  Жил Симон 11–1
 12  Кевин Андерсон 10–2
 12  Џон Изнер 10–2
 12  Роберто Баутиста Агут 9–3
 12  Доминик Тим 7–5
 11  Григор Димитров 10–1
 11  Сем Квери 9–2
 11  Александар Зверев 7–4
 10  Фелисијано Лопез 9–1
 10  Михаил Јужни 7–3

Од 5 до 9 мечева (41 играч)

 9  Карен Хачанов 8–1
 9  Иван Љубичић 7–2
 9  Томи Робредо 7–2
 9  Томи Хас 6–3
 9  Енди Родик 4–5
 8  Маркос Багдатис 8–0
 8  Хуан Монако 8–0
 8  Фабио Фоњини 8–0
 8  Денис Шаповалов 8–0
 8  Давид Гофен 7–1
 8  Ернестс Гулбис 7–1
 8  Николај Давиденко 6–2
 7  Гиљермо Гарсија-Лопез 7–0
 7  Марди Фиш 7–0
 7  Виктор Ханеску 7–0
 7  Дијего Шварцман 7–0
 7  Јан-Ленард Штруф 7–0
 7  Жилијен Бенето 6–1
 7  Кајл Едмунд 6–1
 7  Пол-Анри Матје 6–1
 7  Јарко Нијеминен 6–1
 7  Робин Седерлинг 6–1
 7  Лејтон Хјуит 6–1
 7  Јанко Типсаревић 5–2
 6  Томаз Белучи 6–0
 6  Александар Долгополов 6–0
 6  Алберт Монтањес 6–0
 6  Вашек Поспишил 6–0
 6  Алберт Рамос-Вињолас 6–0
 6  Жоао Соуза 6–0
 6  Бернард Томић 6–0
 6  Тејлор Фриц 6–0
 6  Денис Истомин 5–1
 6  Пабло Карењо Буста 4–2
 6  Оливје Рокус 3–3
 5  Николас Алмагро 5–0
 5  Флоријан Мајер 5–0
 5  Хуберт Хуркач 5–0
 5  Роби Џинепри 5–0
 5  Мартин Клижан 4–1
 5  Давид Налбандијан 4–1

Од 2 до 4 меча (106 играча)

 4  Игор Андрејев 4–0
 4 / Аљаж Бедене 4–0
 4  Рикардас Беранкис 4–0
 4  Матео Беретини 4–0
 4  Симоне Болели 4–0
 4  Андреј Голубјев 4–0
 4  Марсел Гранољерс 4–0
 4  Лукаш Кубот 4–0
 4  Адријан Манарино 4–0
 4  Жил Милер 4–0
 4  Каспер Руд 4–0
 4  Тенис Сандгрен 4–0
 4  Сергиј Стаховски 4–0
 4  Борна Ћорић 4–0
 4  Мартон Фучович 4–0
 4  Марио Анчић 3–1
 4  Арно Клеман 3–1
 4  Микаел Љодра 3–1
 4  Јирген Мелцер 3–1
 4  Андреј Рубљов 3–1
 4  Флоран Сера 3–1
 4  Јан Херних 3–1
 4  Гиљермо Корија 2–2
 4  Карлос Моја 2–2
 3  Пабло Андухар 3–0
 3  Џејмс Блејк 3–0
 3  Кристијан Гарин 3–0
 3  Стив Дарси 3–0
 3  Иван Додиг 3–0
 3  Томаш Зиб 3–0
 3  Доналд Јанг 3–0
 3  Миомир Кецмановић 3–0
 3  Денис Кудла 3–0
 3  Паоло Лоренци 3–0
 3  Џон Милман 3–0
 3  Лоренцо Музети 3–0
 3  Јошихитo Нишиокa 3–0
 3  Лука Пуј 3–0
 3  Рајан Харисон 3–0
 3  Робин Хасе 3–0
 3  Дамир Џумхур 3–0
 3  Рајнер Шитлер 3–0
 3  Пол Голдштајн 2–1
 3  Алехандро Давидович Фокина 2–1
 3  Аслан Карацев 2–1
 3  Филип Крајиновић 2–1
 3  Беноа Пер 2–1
 3  Хуан Карлос Фереро 2–1
 3  Данијел Химено-Травер 2–1
 3  Фернандо Гонзалез 1–2
 3  Иво Карловић 1–2
 3  Ник Кириос 1–2
 2  Кентан Алис 2–0
 2  Николоз Басилашвили 2–0
 2  Бенјамин Бекер 2–0
 2  Михаел Берер 2–0
 2  Карлос Берлок 2–0
 2  Данијеле Брачали 2–0
 2  Талон Грикспур 2–0
 2  Крис Гучиони 2–0
 2  Френк Данчевић 2–0
 2  Амер Делић 2–0
 2  Рожери Дутра де Силва 2–0
 2  Оскар Ернандез 2–0
 2  Миша Зверев 2–0
 2  Орасио Зебаљос 2–0
 2  Блаж Кавчич 2–0
 2  Гиљермо Кањас 2–0
 2  Роберто Карбаљес Баена 2–0
 2  Салваторе Карузо 2–0
 2  Сунву Квон 2–0
 2  Роберт Кендрик 2–0
 2  Никола Кифер 2–0
 2  Марко Кјудинели 2–0
 2  Танаси Кокинакис 2–0
 2 / Јевгениј Корољов 2–0
 2  Михаил Кукушкин 2–0
 2  Душан Лајовић 2–0
 2  Јен-Хсун Лу 2–0
 2  Никола Маи 2–0
 2  Леонардо Мајер 2–0
 2  Николас Масу 2–0
 2  Алекс Молчан 2–0
 2  Камерон Нори 2–0
 2  Питер Полански 2–0
 2  Лукаш Росол 2–0
 2  Дуди Села 2–0
 2  Јаник Синер 2–0
 2  Потито Стараће 2–0
 2  Френсис Тијафо 2–0
 2  Бјорн Фратанђело 2–0
 2  Андреас Хајдер-Маурер 2–0
 2  Сантијаго Хиралдо 2–0
 2  Хуан Игнасио Чела 2–0
 2  Малек Џазири 2–0
 2  Кристоф Влиген 1–1
 2  Себастијан Грожан 1–1
 2  Гзавје Малис 1–1
 2  Феликс Оже-Алијасим 1–1
 2  Холгер Руне 1–1
 2  Фабрис Санторо 1–1
 2  Лоренцо Сонего 1–1
 2  Марко Чекинато 1–1
 2  Хјон Чунг 1–1
 2  Јиржи Весели 0–2
 2  Марат Сафин 0–2

Са 1 мечом (113 играча)

 1  Иго Амбер 1–0
 1  Мирза Башић 1–0
 1  Андреас Бек 1–0
 1  Лука Белић 1–0
 1  Илија Бозољац 1–0
 1  Карстен Бол 1–0
 1  Дастин Браун 1–0
 1  Џенсон Бруксби 1–0
 1  Александар Бублик 1–0
 1  Ботик Ван де Зандшулп 1–0
 1  Тим Ван Рајтховен 1–0
 1  Јиржи Ванек 1–0
 1  Мартин Васало Аргуељо 1–0
 1  Александер Васке 1–0
 1  Сантијаго Вентура 1–0
 1  Робин Вик 1–0
 1  Џеси Витен 1–0
 1  Џејмс Ворд 1–0
 1  Данијел Галан 1–0
 1  Гастон Гаудио 1–0
 1  Мао-Ксин Гонг 1–0
 1  Алехандро Гонзалес 1–0
 1  Денис Гремелмајр 1–0
 1  Симон Гројл 1–0
 1  Тимо де Бакер 1–0
 1  Сомдев Деварман 1–0
 1  Николас Девилдер 1–0
 1  Федерико Делбонис 1–0
 1  Уго Делијен 1–0
 1  Мате Делић 1–0
 1  Алекс де Минор 1–0
 1  Тејлор Дент 1–0
 1  Џек Дрејпер 1–0
 1  Ласло Ђере 1–0
 1  Пјер-Уге Ербер 1–0
 1  Зе Жанг 1–0
 1  Марк Жикел 1–0
 1  Марсел Илхан 1–0
 1  Микаел Имер 1–0
 1  Тацума Ито 1–0
 1  Стефано Јани 1–0
 1  Јежи Јанович 1–0
 1  Јоаким Јохансон 1–0
 1  Алекс Калатрава 1–0
 1  Роко Каранушић 1–0
 1  Доминик Кепфер 1–0
 1  Тобијас Клеменс 1–0
 1  Федерико Корија 1–0
 1  Себастијан Корда 1–0
 1  Максим Креси 1–0
 1  Мичел Кругер 1–0
 1  Енцо Куако 1–0
 1  Пабло Куевас 1–0
 1  Андреј Кузњецов 1–0
 1  Хенри Лаксонен 1–0
 1  Николас Лапенти 1–0
 1  Лукаш Лацко 1–0
 1  Констан Лестјен 1–0
 1  Хуан Игнасио Лондеро 1–0
 1  Мигел Анхел Лопез Хаен 1–0
 1  Питер Лучак 1–0
 1  Андреј Мартин 1–0
 1  Томаш Махач 1–0
 1  Пфунгва Махефу 1–0
 1  Рикардо Мело 1–0
 1  Матс Мораинг 1–0
 1  Ђауме Мунар 1–0
 1  Корентин Муте 1–0
 1  Александар Недовјесов 1–0
 1  Конор Ниланд 1–0
 1  Денис Новак 1–0
 1  Вејн Одезник 1–0
 1  Ноам Окун 1–0
 1  Луис Орна 1–0
 1  Андреј Павел 1–0
 1  Адам Павлашек 1–0
 1  Арвинд Пармар 1–0
 1  Оливије Пасијанс 1–0
 1  Борис Пашански 1–0
 1  Гидо Пеља 1–0
 1  Филип Печнер 1–0
 1  Томи Пол 1–0
 1  Алексеј Попирин 1–0
 1  Маријано Пуерта 1–0
 1  Боби Рејнолдс 1–0
 1  Лоран Рекуде 1–0
 1  Стефан Робер 1–0
 1  Грег Руседски 1–0
 1  Роман Сафијулин 1–0
 1  Јанис Скродерис 1–0
 1  Го Соеда 1–0
 1  Џек Сок 1–0
 1  Жоао Соуза 1–0
 1  Андреа Стопини 1–0
 1  Дмитриј Турсунов 1–0
 1  Данај Удомчоке 1–0
 1  Адријан Унгур 1–0
 1  Јан Хајек 1–0
 1  Тим Хенман 1–0
 1  Доминик Хрбати 1–0
 1  Гиорги Чантурија 1–0
 1  Џинијус Чидзикве 1–0
 1  Флавио Чипола 1–0
 1  Алун Џонс 1–0
 1  Стив Џонсон 1–0
 1  Симон Штадлер 1–0
 1  Седрик-Марсел Штебе 1–0
 1  Карлос Алкараз 0–1
 1  Денис ван Шепинген 0–1
 1  Филипо Воландри 0–1
 1  Таро Данијел 0–1
 1  Антони Дипуа 0–1
 1  Данијел Еванс 0–1

Званична АТП статистика не обухвата:
– Одустајања играча пред меч (w/o)– Квалификационе мечеве
– Мечеве одигране на Челенџерима и Фјучерсима– Мечеве Хопман купa– Егзибиције и ревијалне мечеве''

По државама 
(број играча у загради)

 185  Шпанија 133–52 (24)
 136  Француска 119–17 (28)
 88  САД 78–10 (27)
 79  Швајцарска 50–29 (4)
 68  Њемачка 59–9 (21)
 61  Аргентина 54–7 (17)
 58  Чешка 51–7 (11)
 58  Русија 43–15 (12)
 53  Велика Британија 40–13 (10)
 50  Италија 47–3 (16)
 47  Хрватска 40–7 (9)
 32  Канада 31–1 (5)
 32 / СЦГ/Србија 28–4 (8)
 28  Аустралија 25–3 (11)
 26  Јапан 23–3 (5)
 21  Белгија 15–6 (5)
 19  Аустрија 14–5 (4)
 13  Грчка 11–2 (1)
 12  Јужна Африка 10–2 (1)
 11  Бугарска 10–1 (1)
 10  Бразил 10–0 (4)
 10  Пољска 10–0 (3)
 10  Украјина 10–0 (2)
 10  Словачка 9–1 (5)
 9  Казахстан 9–0 (5)
 9  Румунија 9–0 (3)
 9  Холандија 8–1 (6)
 9  Шведска 8–1 (3)
 9  Летонија 8–1 (2)
 8  Кипар 8–0 (1)
 8  Чиле 6–2 (3)
 7  Финска 6–1 (1)
 6  Португалија 6–0 (1)
 6  Узбекистан 5–1 (1)
 4  Колумбија 4–0 (3)
 4  БиХ 4–0 (2)
 4  Словенија 4–0 (2)
 4  Литванија 4–0 (1)
 4  Луксембург 4–0 (1)
 4  Мађарска 4–0 (1)
 4  Норвешка 4–0 (1)
 4  Јужна Кореја 3–1 (2)
 3  Грузија 3–0 (2)
 3  Израел 3–0 (2)
 2  Зимбабве 2–0 (2)
 2  Кина 2–0 (2)
 2  Кинески Тајпеј 2–0 (1)
 2  Тунис 2–0 (1)
 2  Данска 1–1 (1)
 1  Боливија 1–0 (1)
 1  Еквадор 1–0 (1)
 1  Индија 1–0 (1)
 1  Ирска 1–0 (1)
 1  Перу 1–0 (1)
 1  Тајланд 1–0 (1)
 1  Турска 1–0 (1)
 1  Уругвај 1–0 (1)

Референце 

Ђоковић
Новак Ђоковић